Enrique Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Enrique Rodríguez (Boxer) (1951–2022), spanischer Boxer
 Enrique Rodríguez (Musiker) (1901–1971), argentinischer Bandoneonist, Bandleader und Tangokomponist
 Enrique Rodríguez (Rugbyspieler) (* 1962), argentinisch-australischer Rugby-Union-Spieler